Dies ist eine Liste der Städte im Sudan.

Die mit Abstand größte Agglomeration im Sudan ist die Drei-Stadt Khartum, Omdurman und al-Chartum Bahri mit einer Einwohnerzahl von 8.363.915 (Berechnung 2007). Damit leben etwa 20 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 40.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 3. April 1973, 1. Februar 1983 und 15. April 1993 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2007. Aufgeführt ist auch der Bundesstaat, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte im Sudan

Einzelnachweise 

 
Sudan